Missira bezeichnet:

 Missira Ba Mariama (Namensvariante Missira), einen Ort in Gambia in der Upper River Region
 Missira (Upper River Region), einen Ort in Gambia in der Upper River Region
 Missira (Lower River Region), einen Ort in Gambia in der Lower River Region
 Missira (Guinea), eine Unterpräfektur Guineas
 Missira (Senegal), einen Ort in Senegal